Sohn är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Andreas Sohn (född 1959), tysk historiker
 Karl Ferdinand Sohn (1805–1867), tysk konstnär
 Ole Sohn (född 1954), dansk politiker
 Paul Eduard Richard Sohn (1834–1912), tysk konstnär
 Sonja Sohn (född 1964), amerikansk skådespelerska
 Wilhelm Sohn (1830–1899), tysk konstnär

Tyska efternamn